Línea 504 puede referirse a:
 Línea 504 (Bahía Blanca), línea de colectivos del Partido de Bahía Blanca.
 Línea 504 (Florencio Varela), línea de colectivos del partido de Florencio Varela.
 Línea 504 (Ituzaingó), línea de colectivos del partido de Ituzaingó. 
 Línea 504 (La Plata), más conocida como Línea Oeste, línea de colectivos urbana del Partido de La Plata.
 Línea 504 (Tandil), línea de colectivos pertenece al partido de Tandil.
 Línea 504 (Villa Gesell), línea de colectivos del partido de Villa Gessell.
 Línea 504 (Santiago de Chile), línea de transporte de Santiago de Chile.